Vălul pictat se poate referi la: 
 Vălul pictat (roman);
 Vălul pictat (film din 1934);
 Vălul pictat (film din 2006).